

Sigle 
 Semantic MediaWiki – estensione del software MediaWiki
 Smoky Mountain Wrestling – associazione di wrestling statunitense

Codici 
 SMW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Smara (Marocco)